Termin ARD ima više značenja.
 Aciredukton dioksigenaza (Ni2+), enzim
 Aciredukton dioksigenaza (Fe(2+)), enzim
 ARD (radiodifuzno preduzeće), konzorcijum javnih radiodifuznih institucija Savezne Republike Nemačke